Pujiang može označavati:

 Pujiang (Sichuan), okrug Chengdua
 Pujiang (Zheijang), okrug Jinhua
 Rijeka Huangpu, također znana kao Puijang, glavna rijeka Šangaja
 Pujiang, Šangaj, grad u distriktu Minhang
 Gradska stanica Pujiang, stanica na liniji metroa br. 8 u Šangaju